Динозавр — надряд плазунів, які жили 235-65 млн років тому.
 Динозавр (гора) — гора в Криму, Карабі-яйла.
 Динозавр (скеля) — скеля в Криму.